The Mrs. Carter Show World Tour — четвёртый концертный тур американской R'n'B певицы Бейонсе, в поддержку её четвертого студийного альбома.

Справка 
Во время пресс-конференции Super Bowl 31 января, Knowles заявила, что она сделает «объявление» после шоу. Все так и произошло, она объявила о турне сразу же после её выступления. Тем не менее официальный постер с именем тура появился 3 февраля в Лондоне.

Продажа билетов 

Сразу же после объявления мирового турне, источник UW подтвердил, что билеты на шоу были проданы по низким ценам, таким образом Бейонсе убедилась, что все желающие смогут посетить её шоу. Билеты на шоу в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Хосе, Майами, Далласе, Хьюстоне, Чикаго, Детройте, Бостоне, Бруклине были распроданы за считанные минуты. В связи с высоким спросом было добавлено одно дополнительное шоу в Амстердаме (спрос был более 113000 человек), одно дополнительное шоу в Антверпене, два дополнительных концерта в Лондоне и три концерта в Манчестере. В Северной Америке дополнительные шоу были добавлены в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Администрация O2 Арена в Великобритании заявила: «Мы видели беспрецедентный уровень спроса со стороны людей, которые хотели купить билеты». При таком бешеном спросе Бейонсе могла бы дать 150 концертов только в Великобритании со 100 % продажей билетов. Билеты на тур по Великобритании, который состоит из 13 концертов, были распроданы за 3 минуты.

Разогрев 
 Франка Бателич (Хорватия)
 Ева Симонс (Нидерланды 2013)
 LidoLido (Норвегия)
 Люк Джеймс (некоторые концерты в Европе и Северной Америке)
 Мелани Фиона (Лос-Анджелес)
 DJ Kika (Венесуэла)
 Кальма Кармона (Пуэрто-Рико)
 Стэн Уолкер (Новая Зеландия, Сидней и Перт)
 Игги Азалия (Австралия)
 Сэм Бейли (Бирмингем)
 Monsieur Adi (некоторые концерты в Европе 2014)

Сет-лист

Даты концертов 

Фестивали, другие музыкальные мероприятия и информация о кассовых сборах
Концерт является частью фестиваля Orange Warsaw Festival
Данные о кассовых сборах представлены в сочетании с выступлением в Antwerp's Sportpaleis 15 мая 2013 года.
Концерт является частью Sound of Change Live
Концерт является частью фестиваля BET Experience 2013
Концерт является частью фестиваля Essence Music Festival
Концерт является частью фестиваля V Festival 2013
Концерт является частью фестиваля Made in America Music Festival
Концерт является частью фестиваля Rock in Rio
Концерт состоялся в рамках празднования 10-летия W Radio
Данные о кассовых сборах представлены в сочетании с выступлением в Brooklyn's Barclays Center 19 декабря 2013 года.

Интересные факты

Примечания 

Турне Бейонсе
Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года